La unitat perifèrica de Trikala (en grec: Νομός Τρικάλων) és una unitat perifèrica de Grècia. La capital és Trikala, al nord-oest de Tessàlia, i inclou els monestirs de Kalampaka i Meteora, es troba al nord-oest d'Atenes, i es divideix en dues regions: Kalampaka i Trikala. Correspon a l'antiga prefectura de Trikala.

Municipis